Klapka :

 Klapka,  localité polonaise de la gmina de Biała
 György Klapka (1820-1892), général et un homme politique hongrois 
 Ronald Klapka, poète de langue française
 , footballeur tchèque
 Jerome Klapka Jerome (1859-1927), écrivain britannique

Homonymie de patronyme